Kyle Alexander (n. 1999), sciatore canadese
Kyle John Solomon Alexander (n. 1996), cestista canadese